Kentaro Yabuki, um mangaka japonês
Kentaro Ohi
Kentaro Sato
Kentaro Miura

Desambiguação